USS Pogy je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pogy (SS-266) 
 USS Pogy (SSN-647)

Pogy